Акинькино — название населённых пунктов в России:

 Акинькино — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Акинькино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.